Ischyrus är ett släkte av skalbaggar. Ischyrus ingår i familjen trädsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädsvampbaggar
Ischyrus